Jurty (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jurty (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Jurty (Nischni Nowgorod), ländliche Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Jurty (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Jurty (Swerdlowsk, Nowaja Ljalja), ländliche Siedlung in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Nowaja Ljalja
 Jurty (Swerdlowsk, Turinskaja Sloboda), Dorf in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Turinskaja Sloboda
 Jurty (Tomsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tomsk